Mumin steht für:

 ein Trollwesen aus den Kinderbüchern von Tove Jansson, siehe Mumins

Mumin ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Mumin (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Hassan Sheikh Mumin (1931–2008), somalischer Dichter und Dramatiker
 Water Mumin (* 1989), südsudanesischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Mu'min